Joint Investigation Team, een tijdelijk justitieel onderzoeksteam.
 Een logistieke methode voor voorraadbeheersing, zie Just in time (logistiek).
 In de informatica, een techniek voor het verbeteren van de prestatie van een softwareapplicatie, zie Just in time compilatie.
 Jeugd Interventieteam of Jeugd Inteventie Team